Республика Корея на зимних Паралимпийских играх 2018 года являлась страной-хозяйкой и была представлена 36-ю спортсменами в шести видах спорта.

Республика Корея впервые в истории принимает у себя зимние Паралимпийские игры.

Спортсмены Чхве Бо Гю, Квон Сан Хён, Ли Чжон Мин, Син Ый Хён, Ли До Ён и Со Бо Ра Ми примут участие в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках.

Состав сборной 
Ниже приведён список спортсменов, участвующих в Играх по каждому виду спорта.

Медали

Горнолыжный спорт 

Хан Сан Мин
Хван Мин Гю
Ли Чхи Вон
Ян Чжэ Рим

Биатлон 

Чхве Бо Гю
Квон Сан Хён
Ли Чжон Мин
Син Ый Хён
Ли До Ён
Со Бо Ра Ми

Лыжные гонки 

Чхве Бо Гю
Квон Сан Хён
Ли Чжон Мин
Син Ый Хён
Ли До Ён
Со Бо Ра Ми

Следж-хоккей 

Состав

Результаты 
Группа B

Сноуборд 

Чхве Сок Мин
Ким Юн Хо
Пак Хан Сын
Пак Су Хёк

Кёрлинг на колясках 

Чха Чжэ Гван
Чон Сын Вон
Ли Дон Хва
Со Сун Сик
Пан Мин Чжа

См. также 
 Республика Корея на зимних Олимпийских играх 2018

Примечания

Ссылки 
www.pyeongchang2018.com — сайт зимних Паралимпийских игр
www.paralympic.org — сайт Международного паралимпийского комитета

Страны на зимних Паралимпийских играх 2018 года